Municipio de Wesley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wesley (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Wesley (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Wesley (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Wesley (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.